Евге́ний Па́влович Ве́лихов (род. 2 февраля 1935, Москва, СССР) — советский и российский физик-теоретик, общественный деятель. Доктор физико-математических наук (1964), профессор. Вице-президент АН СССР (1978—1991) и РАН (1991—1996).

Академик АН СССР (1974; член-корреспондент 1968). Герой Социалистического Труда (1985) и Герой Труда Российской Федерации (2020) (один из двух людей, удостоенных обоих званий). Лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии Российской Федерации (2002). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989). Директор (1989—1992), президент (1992—2015), с декабря 2015 года почётный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Секретарь Общественной палаты РФ (2005—2014), председатель Совета ИТЭР (2010—2012).

Биография 
Сын инженера Павла Павловича Велихова (1905—1952) и его жены Наталии Всеволодовны Евреиновой (1906—1940). Внук инженера путей сообщения и политика Павла Аполлоновича Велихова (1875—1930).

Окончил в Москве 49-ю среднюю школу ФОНО (Фрунзенский отдел народного образования). Выпускник физического факультета Московского государственного университета.

С 1961 года работает в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. В 1971—1978 годах являлся директором филиала института — Магнитной лаборатории АН СССР (в будущем Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, с 1991 года — ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований). Был директором Института атомной энергии, председателем Комиссии АН по работе с молодёжью, председателем Международного фонда «За выживание и развитие человечества», президентом отделения «Международного центра научной культуры — Всемирной лаборатории» в России. Работал в международной учебно-просветительской общественной организации «Академия мировых цивилизаций».

В 1972 году основал в МФТИ на факультете аэрофизики и космических исследований кафедру плазменной энергетики с базой в филиале Курчатовского института (ФИАЭ), которой руководит и по сей день. В 1975—1976 годах организовал в МФТИ новый факультет — проблем физики и энергетики, на который переводит кафедру плазменной энергетики. В 1976—1986 годах — декан, с 1986 года — научный руководитель ФПФЭ.

С 1975 года возглавлял советскую программу разработки Управляемых термоядерных реакторов. В 1986 году — участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Вице-президент Академии наук СССР в 1978—1991 годах и Российской академии наук в 1991—1996 годах. В 1986 году кандидатура Е. П. Велихова была выдвинута на выборах Президента АН СССР, однако по итогам выборов победу одержал Г. И. Марчук. По словам академика А. Р. Хохлова, в 1990-е годы за пост президента РАН «боролись всего два кандидата — Е. П. Велихов и Ю. С. Осипов». С 1992 года — президент, почётный президент Федерального государственного бюджетного учреждения Российский научный центр (с 2010 года — Национальный исследовательский центр) «Курчатовский институт».

С 1992 года — сопредседатель совета директоров АО «Релком». С 1992 года — президент концерна «Российская компания по освоению шельфа» (ЗАО «Росшельф»). В 1993 году создал российско-американское СП БДМ по торговле патентами и лицензиями из России.

В 2009 году избран Председателем совета ИТЭР. С 2010 года — член Консультативного научного Совета Фонда «Сколково».

Академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук, член Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН. Действительный член РАЕН (секция физики), Российской академии образования и культуры, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Иностранный член Болгарской АН (1989).

Семья 
Супруга — Наталья Алексеевна, геолог.
 сын Василий Евгеньевич Велихов — занимался астрофизикой, ныне computer science
 внук Евгений
 дочь Наталья Евгеньевна — юрист
 внучки-двойняшки
 сын Павел Евгеньевич Велихов

Общественно-политическая деятельность 
 в 1970—1978 годах — член ЦК ВЛКСМ, с 1977 — председатель совета молодых учёных и специалистов ЦК ВЛКСМ.
 с 1980 года председатель программного комитета «Физика, химия и механика поверхности» при Президиуме АН СССР.
 в 1983—1988 годах возглавлял Комитет советских учёных в защиту мира, против ядерной войны.
 в 1971 году вступил в КПСС, оставался членом партии до её ликвидации в 1991 году.
 в 1986—1989 годах — кандидат в члены ЦК КПСС, в 1989—1990 годах — член ЦК КПСС.
 в 1980—1985 годах — депутат Верховного Совета РСФСР, в 1984—1989 годах — депутат Верховного Совета СССР.
 в 1989 избран народным депутатом СССР от КПСС.
 1984—1991 — председатель Комиссии по энергетике Совета Национальностей Верховного Совета СССР.
 с 2005 — член Общественной палаты Российской Федерации и её первый секретарь (2005—2014), почётный секретарь всех последующих созывов палаты.
 Руководитель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты РФ по вопросам освоения Арктического шельфа.
 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя Правительства Владимира Путина.

Награды и премии 
 Герой Труда Российской Федерации (30 января 2020 года) — за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1985, орден Ленина и медаль «Серп и Молот»)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2 февраля 2015 года) — за большой вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю общественную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 февраля 2005) — за большой вклад в развитие атомной энергетики и многолетнюю плодотворную научную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (17 августа 2000) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25 января 2010) — за выдающийся вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Мужества (12 марта 1997 года) — за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
 Орден Дружбы (2 мая 2012) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
 3 ордена Ленина (1971, 1981, 1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (1975)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Медаль «За веру и добро» (1 февраля 2006 года) — за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие области
 Золотая медаль ВДНХ (1984)
 Орден «За заслуги» III степени (Украина, 26 апреля 2011 года) — за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, реализацию международных гуманитарных программ, многолетнюю плодотворную общественную деятельность
 Орден Восходящего солнца III степени (Япония) (2016)
 Благодарность Президента Российской Федерации (23 апреля 2008 года) — за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации.
 лауреат Государственной премии СССР (1977)
 лауреат Ленинской премии (1984)
 лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (2002)
 лауреат премии им. М. Д. Миллионщикова АН СССР (1986)
 лауреат Премии имени Карпинского (1986)
 Премия Лео Силарда (Американское Физическое Общество, 1995)
 лауреат премии «Глобальная энергия» (2006)
 лауреат награды «За международное сотрудничество в сфере науки и технологий» (Китай, 2016)
 Почётный гражданин Троицка (2001)

Примечания

Литература 
 
 Е. П. Велихов (К 60-летию со дня рождения) // Успехи физических наук. 1995. Т. 165. № 1.

Ссылки 
 
 Страница на сайте ОП РФ
 Персональная страничка о Велихове на сайте ФГУ РНЦ «Курчатовский институт»
 Велихов Евгений Павлович. Факультет проблем физики и энергетики. Интернет-портал «Легендарный Физтех», «Физтех-центр»
 Биографическая справка
 Котлован от Евгения
 Атомщик, «Итоги», № 18 (829), 30.04.2012.
 Биография академика Велихова: термоядерный синтез, шельфовая нефтедобыча и борьба с экстремизмом, «СиП» 
  Фотопортрет Е. П. Велихова в галерее выдающихся учёных МГУ «Портрет интеллекта», созданной в 2005 г. к 250-летию университета (фото Сергея Новикова).
 Историческая справка на сайте Архива РАН

 

Председатели комиссий Совета Национальностей
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Преподаватели Московского физико-технического института
Вице-президенты РАН
Члены Общественной палаты России (2006—2008)
Члены Общественной палаты России (2008—2010)
Члены Общественной палаты России (2010—2012)
Члены Общественной палаты России (2012—2014)
Секретари Общественной палаты России
Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Лауреаты премии «Глобальная энергия»
Почётные профессора Московского физико-технического института
Иностранные члены Национальной инженерной академии США
Иностранные члены Болгарской академии наук
Народные депутаты СССР от КПСС
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Члены ЦК КПСС
Сотрудники Курчатовского института
Популяризаторы физики
Лауреаты премии Лео Силарда
Почётные граждане Троицка (Москва)
Члены Российского Пагуошского комитета
Почётные граждане Пловдива
Почётные граждане Переславля-Залесского
Члены Совета Национальностей (1989—1991)
Члены ЦК ВЛКСМ
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Делегаты XXVII съезда КПСС
Члены Общественной палаты России (2014—2017)
Делегаты XIX конференции КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС